Regurgitace je zpětný pohyb tekutého nebo tuhého obsahu dutých orgánů. Je to slovo latinského původu. Může to být:

 Regurgitace (zažívání) – návrat spolknuté potravy zpět do úst (pohyb v oralním směru bez zvracení). Příkladem může být pálení žáhy či nebezpečnější gastroezofageální reflux. Může mít také přirozený původ, např. vyvrhování potravy zvířat pro potřeby krmení mláďat, vývržky nebo přežvykování (ruminace).
 Regurgitace (krevní oběh) – zpětné (opačné) proudění krve při srdečních vadách srdečních chlopní, např. při nedomykavosti chlopní apod. Příkladem může být mitrální regurgitace, tj. nedomykavost mitrální chlopně, která odděluje levou srdeční síň od levé srdeční komory. Tok krve směrem z levé síně do levé komory a zabránění zpětnému toku krve do levé síně a plic při kontrakci (stahu) levé komory srdeční je tak ohrožen. Mitrální regurgitace je druhou nejčastější operovanou chlopenní vadou po aortální stenóze. Příčiny mitrální regurgitace mohou být akutní (např. endokarditida) nebo chronické (např. myxomatozní degenerace).

Reference

Externí odkazy 
 
Lékařská terminologie
Trávení
Fyziologické jevy
Hematologie